Đại Hòa (doorverwijspagina)
 Đại Hóa, xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.